Сальве́р () — французьке прізвище.
Са́львер () — німецьке прізвище в польській транскрипції. 

 Генрик Сальвер (* 1858 — †?) — польський архітектор
 Лідія Сальвер (* 1948) — французька письменниця, лауреатка Ґонкурівської премії

Французькі прізвища
Німецькі прізвища